Jagiellonia Białystok (offiziell Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia Białystok) ist ein polnischer Fußballklub aus der nordostpolnischen Stadt Białystok. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist der Gewinn des nationalen Vereinspokals 2010 und der zweite Platz in der Ekstraklasa in den Saisons 2016/17 und 2017/18. Der Verein trägt seine Heimspiele im 2014 fertiggestellten Stadion Miejski aus, das 22.386 Zuschauern Platz bietet.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 1920 als ein Sportverein des 42. Infanteriepulks gegründet. Den Namen Jagiellonia (polnisches Königsgeschlecht von 1386 bis 1572) bekam der Verein 1932 nach einer Fusion mit einem anderen Sportverein aus Białystok. Seit dem 5. August 1999 ist er eine Aktiengesellschaft.

Seit 2007 ist Jagiellonia dauerhaft in der höchsten Spielklasse vertreten, der Verein wurde zweimal Zweiter und zweimal Dritter.
Nachdem der Verein im Februar 2009 aufgrund von Schmiergeldzahlungen aus der Saison 2004/05 zum Zwangsabstieg verurteilt worden war, wurde diese Strafe Ende April 2009 in einen Zehn-Punkte-Abzug in der Saison 2009/10 umgewandelt. Dennoch schaffte der Verein als Tabellenelfter den Klassenerhalt in der Ekstraklasa. Der Verein krönte die Saison sogar mit dem ersten Titelgewinn seiner Vereinsgeschichte: Mit einem 1:0-Finalsieg über Pogoń Stettin gewann Jagiellonia den Polnischen Fußballpokal 2010. Zu Beginn der Saison 2010/11 holte man sich auch den Polnischen Supercup 2010 mit einem 1:0-Sieg über den Meister Lech Posen. Infolge des nationalen Pokalsiegs konnte Jagiellonia an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2010/11 teilnahmen. Dort scheiterte man jedoch mit 1:2 (zu Hause) und 2:2 (auswärts) am griechischen Vertreter Aris Saloniki. In der ersten Hälfte der Ekstraklasa-Saison 2010/11 konnten die Podlachier überzeugen und führten zur Saisonhalbzeit nach 15 Spielen vor allem aufgrund ihrer Heimstärke (alle sieben Heimspiele in der Hinrunde wurden gewonnen) mit drei Punkten Vorsprung vor Wisła Krakau und Legia Warschau die Tabelle der Ekstraklasa an. In der zweiten Halbserie konnte Jagiellonia nicht ganz an die Leistungen der Vorrunde anknüpfen und belegte am Ende den 4. Tabellenplatz. Durch den Pokalsieg des Drittplatzierten Legia Warschau konnte sich Jagiellonia jedoch auch als Viertplatzierter für die UEFA Europa League 2011/12 qualifizieren, scheiterte aber bereits in der ersten Qualifikationsrunde am kasachischen Verein Ertis Pawlodar.

In den Jahren 2017 und 2018 gelangen dem Verein jeweils mit der Vizemeisterschaft die bislang größten Erfolge in der Liga.

Namensänderungen 

 1920 – WKS 42 Pułk Piechoty Białystok
 1932 – Jagiellonia Białystok
 1946 – P.K.S. Motor Białystok
 1948 – Klub Sportowy Wici Białystok
 1949 – Związkowiec Białystok
 1951 – Budowlani Białystok
 1955 – Budowlani Jagiellonia Białystok
 1973 – MKSB Jagiellonia Białystok
 1999 – Jagiellonia Wersal-Podlaski Białystok
 2003 – SSA Jagiellonia Białystok

Erfolge 

 Polnischer Vizemeister (2):
 2016/17, 2017/18
 Polnischer Fußball-Supercup (1):
 2010 (1:0 gegen Lech Posen)
 Polnischer Fußballpokal (1):
 2010 (1:0 gegen Pogoń Stettin)
 Pokalfinalist (2):
 1989, 2019

Europapokalbilanz

Bekannte ehemalige Spieler

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz von Jagiellonia Białystok (polnisch)
 Website über den Klub (polnisch)

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Białystok
 
Sportverein (Białystok)
Gegründet 1920